Мориарти може да се отнася за:
 Кати Мориарти (р. 1960), американска актриса
 Професор Мориарти, герой на Артър Конан Дойл